Buchenöd ist der Ortsname von

 Buchenöd (Aidenbach), Ortsteil des Marktes Aidenbach, Landkreis Passau, Bayern
 Buchenöd (Freudenberg), Ortsteil der Gemeinde Freudenberg, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern